Ungarns håndboldlandshold er det nationale håndboldlandshold i Ungarn, og kontrolleres af landets håndboldforbund, Magyar Kézilabda-szövetség. Holdets hidtil største præstation kom ved VM i 1986 i Schweiz, hvor man erobrede sølvmedaljer. Det er desuden blevet til fire 4. pladser i OL-sammenhæng.

Resultater

Sommer-OL

VM

EM 

*Omfatter uafgjorte kampe og inkluderer knockout-kampe afgjort med straffekast.
**Guld som baggrundsfarve indikerer at holdet vandt mesterskabet. Rød grænsefarve indikerer at turneringen blev afholdt på hjemmebane.

Seneste trup 
Nuværende trup til EM håndbold 2020.

Landstræner:  István Csoknyai

Kendte spillere 
 Nenad Puljezevic
 László Nagy
 Nándor Fazekas
 Gyula Gál
 László Marosi
 József Éles
 Dániel Buday
 Carlos Pérez

Eksterne henvisninger 
 Ungarns håndboldforbund  
 Ungarns håndboldforbund på ЕHF's hjemmeside 
 Ungarns håndboldforbund på IHF's hjemmeside 
 Profil på National Handball Teams.com 

Herrehåndboldlandshold
Landshold (herrer)